Академи́ческий проспе́кт — название проспектов в различных населённых пунктах России.

 Академический проспект — проспект в Пушкине (Санкт-Петербург).
 Академический проспект — проспект в Томске.

См. также 
 Академическая улица
 Академический мост
 Академический переулок
 Академический проезд